Vitigudino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vitigudino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Vitigudino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar